Kroatien har formellt 127 städer och 429 kommuner. Detta är en komplett lista över landets städer.

Invånarantalet i tabellen är från den senaste folkräkningen 2011. Observera att kolumnen "stad" inkluderar det geografiska område som faller under stadsförvaltningens jurisdiktion. Detta innebär att siffran ofta inkluderar småorter, byar och bosättningar i tätortens utkanter eller omedelbara närhet som administrativt hör till staden. I kolumnen "tätort" anges stadens invånarantal utan de samhällen som ligger i stadens periferi. Båda siffrorna anges då de i vissa fall varierar märkbart. T.ex. har staden Velika Gorica (med närliggande samhällen) drygt 63 000 invånare medan invånarantalet i tätorten uppgår till drygt 31 000 invånare.

Observera att staden Kaštela är ett unikt undantag då den endast existerar som en administrativ enhet och egentligen består av sju mindre sammanbundna orter varav ingen faktiskt kallas Kaštela. Dess stadsfullmäktige ligger i Kastel Sućurac.

Se även 
Lista över kommuner i Kroatien

Referenser

Noter 

Städer i Kroatien